es gab drei UN-Missionen mit dem Namen United Nations Angola Verification Mission
 United Nations Angola Verification Mission I, siehe Verifikationsmission der Vereinten Nationen in Angola I
 United Nations Angola Verification Mission II, siehe Verifikationsmission der Vereinten Nationen in Angola II
 United Nations Angola Verification Mission III, siehe Verifikationsmission der Vereinten Nationen in Angola III